Битва под Мстиславлем — сражение русско-литовской войны 1500—1503 годов, которое произошло 4 ноября 1501 в околицах Мстиславля.

Русские войска, представляющие собой силы Великого княжества Московского (во главе с Александром Ростовским и Семёном Воронцовым) и Новгород-Северского княжества (во главе с Василием Ивановичем Шемячичем и Семёном Ивановичем Можайским) совершили поход «на литовские земли» (Мстиславский уезд), чтобы поспособствовать русскому наступлению на Смоленск. Под Мстиславлем они разгромили армию Литовского княжества во главе с князем Михаилом Заславским (Мстиславским) и воеводой Евстафием Дашкевичем, которая вышла им навстречу из Мстиславского замка. Согласно сообщению летописи, потери литовцев достигли 7 тысяч, а остатки армии, потеряв все знамёна, во главе с Заславским заперлись в замке. Русская армия штурмовала его, но не сумела взять, опустошила окрестности и возвратилась с большим количеством пленных в Москву.

Стратегическое значение битвы под Мстиславлем заключается в том, что она сорвала план совместного нападения литовский войск и Большой Орды на Чернигово-Северскую землю. В задачу похода не входило овладение сильно укреплённым городом, а лишь разгром собранных под ним литовских войск. Победа под Мстиславлем улучшила общее положение на фронте и облегчила нанесение удара на ливонском направлении.

Примечания

Литература 

 М. Ткачёв, Мстиславские укрепления. Замки Белоруссии., Полымя, 1987, сс. 137—138,
 В. Волков. Войны Московского государства в конце XV—начале XVI в.,
 А. Зимин. Россия на рубеже XV—XVI столетий (очерки социально-политической истории), Мысль 1982, с. 179.

Мстиславль
Мстиславль
Мстиславль
Мстиславль
Мстиславль
События 4 ноября
1501 год
Мстиславль
Сражения 1501 года
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании